Sezon 1963/64 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Lille OSC
 FC Sochaux-Montbéliard
 SC Toulon

Najlepsi strzelcy 

1963 w piłce nożnej
1963 we Francji
1964 w piłce nożnej
1964 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji